Jean Del Cour of Jean Delcour (1627-1707), Luiks beeldhouwer
Charles Delcour (1811-1889), Belgisch politicus
Yvonne Delcour (1932-), Vlaams actrice
Charles-Henri Delcour (1948-), Belgisch militair